Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana przez Uniwersytet Szczeciński